Лос Кастро има више значења:

 Лос Кастро (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Кастро (Росарио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Кастро (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Кастро (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику